В состав каждой сборной входит от 18 до 23 игроков, 3 из которых должны быть вратари. В турнире имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1997 года.

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Таиланд 
Окончательный состав был объявлен 30 декабря.

Группа C

Узбекистан 
Окончательный состав был объявлен 27 декабря.

Иран 
Окончательный состав был объявлен 30 декабря.

Примечания 

Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд 2020